Gotse Delchev kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Gotse Deltjev, kommun, Blagoevgrad, 
 Gotse Deltjev, ort, Blagoevgrad, Obsjtina Gotse Deltjev,